On pense que Sá dérive du mot germanique Saal > Saa > Sá dans le sens de « salle » ou « grande pièce », il a acquis au Portugal le sens d'adresse ou de résidence et intervient dans plusieurs patronymes et toponymes.

Sá peut désigner :
au Portugal :
Sá, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Sá, paroisse civile de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Sá, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 une partie d'un patronyme (Sá da Bandeira, Alfredo de Sá Cardoso, Estácio de Sá, Mem de Sá, etc.)

 Geovânia de Sá (1972-), femme politique brésilienne
 José Sá (1993-), footballeur portugais
 Tiago Sá (1995-), footballeur portugais